Серге́й Ива́нович Кузнецо́в:* Кузнецов, Сергей Иванович (1863—?) — российский художник.
 Кузнецов, Сергей Иванович (1900—1987) — советский микробиолог.
 Кузнецов, Сергей Иванович (1908—1974) — советский поэт, прозаик, журналист.
 Кузнецов, Сергей Иванович (1914—2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кузнецов, Сергей Иванович (1923—1993) — электромеханик завода № 1 Куйбышевского совнархоза, Герой Социалистического Труда.
 Кузнецов, Сергей Иванович (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Кузнецов, Сергей Иванович (1974—2021) — молдавский футболист.